У́ткино — село Верхнеказаченского сельского поселения Задонского района Липецкой области. Расположено в 4 км к юго-востоку от города Задонска.

Через село до 2000 года проходила федеральная автомагистраль «Дон», когда была построенная объездная дорога вокруг Задонска.

Известно с XVII века. В 1676 году здесь был 31 двор .

Притяжательная форма названия говорит о том, что оно происходит от фамилии Уткин. Вероятно, это был один из первопоселенцев.

В Уткине находится радиобашня.

Население

Примечания 

Населённые пункты Задонского района